

Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
 R = Retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia
 SE = Exención especial

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2010
Tenis en 2010
Aberto de São Paulo 2010
Torneos de tenis en pista dura